Беллефонт () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — покинутое поселение в Алабаме.
 Беллефонт — городок в Арканзасе.
  — городок в Делавэре.
  — город в Кентукки.
 Беллефонт — город и административный центр округа Сентр штата Пенсильвания.

Прочее 
  — недостроенная АЭС в городке  (Алабама, США).

См. также